Généreux est un mot français qui peut faire référence à :

Adjectif 
Généreux se dit d’une personne dont la largesse d'esprit et de cœur est reconnue.

Patronyme 

 Jacques Généreux, né à Saint-Brieuc en 1956, est un économiste français ;
 Jean-Marc Généreux, danseur et chorégraphe québécois.

Marine 
 Généreux (1785), vaisseau de ligne français en service à la fin du  et au début du .

Divers 
 Les Fermiers Généreux, association francophone à but non lucratif, créée officiellement en France en 2003.

Homonymie de patronyme
Patronyme français